Castiglioncellese – abitanti di Castiglioncello Bandini
Castiglioncellese – abitanti di Castiglioncello del Trinoro